Матчі Групи D чемпіонату світу з футболу 1994 проводились з 21 по 30 червня 1994 року. До групи входили: Аргентина, Болгарія і дебютанти чемпіонату світу збірні Нігерії та Греції

Аргентина — Греція 

Капітан збірної Аргентини Дієго Марадона повернувся до команди після 15-місячної дискваліфікації через вживання допінгу.

Нігерія — Болгарія

Аргентина — Нігерія

Болгарія — Греція

Аргентина — Болгарія

Греція — Нігерія 

Група D
1994 у США